Суровикин — русская фамилия; имеет женскую форму Суровикина. Известные носители:

 Суровикин, Виктор Павлович (более известен под фамилией Кин; 1903—1938?) — советский писатель и журналист, политработник.
 Суровикин, Виталий Фёдорович (1933—2012) — российский учёный, доктор технических наук, лауреат Ленинской премии, заслуженный химик РСФСР.
 Суровикин, Владимир Иванович (1921—1966) — советский военный лётчик, полковник, участник Великой Отечественной войны и войны в Корее.
 Суровикин, Игорь Евгеньевич (род. 1962) — советский и российский футболист, полузащитник.
 Суровикин, Сергей Владимирович (род. 1966) — генерал армии, главнокомандующий ВКС России, командующий группировкой войск РФ в войне на Украине.

См. также 
 Суровикино (значения)